L'affare si complica (Hard to Handle) – film diretto da Mervyn LeRoy (1933)
L'affare si complica – film diretto da Pier Luigi Faraldo (1942)